Wilschdorf steht für:
 Wilschdorf (Dresden), Stadtteil von Dresden
 Wilschdorf (Dürrröhrsdorf-Dittersbach), Ortsteil von Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Siehe auch:
 Wilsdorf